Hinzberg steht für:
 Hinzberg (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 historischer Name für Jüngsfeld, heute ein Ortsteil von Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland